Palaeopsychops setosus  — ископаемый вид сетчатокрылых насекомых рода Palaeopsychops  из семейства Ithonidae (ранее в Polystoechotidae). Обнаружен в эоценовых отложениях Канады (Horsefly River Locality, British Columbia, Канада, около 50 млн лет).
Размер заднего крыла —  40,0×17,0 мм.
Вид Palaeopsychops setosus был впервые описан в 2006 году американским палеоэнтомологом Брюсом С. Арчибальдом (S. B. Archibald; Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Cambridge, США) и российским энтомологом Владимиром Н. Макаркиным (Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия) вместе с таксонами , , , , , ,  и другими новыми ископаемыми видами. Таксон Palaeopsychops setosus включён в состав рода . Сестринские таксоны: , , , , , , , , .

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Palaeopsychops.

Вымершие итониды
Фоссилии, описанные в 2006 году
Насекомые эоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из эоценовых отложений Канады